Lexus:

 Lexus — автомобильная марка
 Lexus — рэпер, участник группы «Дымовая завеса»

См. также